

Polska 
 Śliwnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Śliwnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krasiczyn

Ukraina 
 Śliwnica – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Sliwnica